Hamzići su naseljeno mjesto u općini Čitluk, Federacija BiH, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Poznate osobe 

Iz Hamzića je poznati hrvatski politički emigrant Stjepan Ševo kojeg je zajedno sa suprugom i djetetom ubila UDBA u Italiji.

Izvori 

Naselja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji
Čitluk